Эксперимент Borexino (Борекси́но) — эксперимент физики элементарных частиц, нацеленный на изучение низкоэнергетических (~860 кэВ) солнечных нейтрино, рождающихся на Солнце в результате одной из реакций протон-протонного цикла:

Эксперимент позволяет глубже понять процессы, происходящие в ядре Солнца, а также помогает определить параметры нейтринных осцилляций. Проект также в состоянии обнаруживать нейтрино от сверхновых звезд в нашей Галактике. Сам детектор расположен в Национальной лаборатории Гран-Сассо (Laboratori Nazionali del Gran Sasso), находящейся в районе города Л'Аквила, Италия. В эксперименте принимают участие исследователи из Италии, США, Германии, Франции, России, Польши и Украины . Детектор начал измерения 16 мая 2007 г., а первые данные в рамках данного проекта были опубликованы 16 августа 2007 года. Эксперимент финансируется несколькими национальными учреждениями, в том числе INFN (Италия) и NSF (США).

Устройство 

Детектор представляет собой ряд концентрических слоёв защиты, в центре которых находится нейлоновая сфера диаметром 8,5 метров, наполненная 300 тоннами чрезвычайно низкофонового жидкого сцинтиллятора и просматриваемая 2200 фотоумножителями, установленными на сфере из нержавеющей стали, окружающей сцинтиллятор. Сцинтиллятор очищен от примесей урана и тория, которые могут создавать фон, до уровня 10−17 г/г. Стальная сфера окружена слоем сверхчистой воды для защиты от распадов урана и тория, находящихся в горной породе. Вода служит также черенковским детектором мюонов космических лучей.

Исследования 

В 2011 году в рамках проекта были опубликованы точные измерения потока солнечных нейтрино от реакции захвата электрона бериллием-7.

В июне 2015 года были обнародованы данные шестилетнего наблюдения антинейтринного потока, испускаемого природными радионуклидами из рядов урана и тория в недрах Земли (так называемых геонейтрино).

С декабря 2007 г. по апрель 2019 г. было зарегистрировано 53 геонейтрино, из них 21 от мантии, что соответствует полному тепловыделению литосферы 38 ТВт.

Примечания

Ссылки 
 Borexino official site
 Токменин В., Устройство и преимущества детектора Борексино / Физика нейтрино
 BOREXINO — ловец солнечных нейтрино
 Коллаборация Borexino рассказала о шестилетних наблюдениях нейтринного свечения Земли
 7 октября 2021 года остановлен сбор данных в эксперименте Borexino

Нейтринные обсерватории
Экспериментальная физика
Физика элементарных частиц
Появились в 2007 году в Италии
2007 год в науке